Иолай () — знатный македонянин, упомянутый при описании событий 432 года до н. э. в качестве регента.

В 432 году до н. э. македонский царь Пердикка II выступил с конным отрядом к городу Потидее, за которую сражались между собой афиняне и коринфяне. По свидетельству Фукидида, царь передал управление Македонией Иолаю. По замечанию антиковеда Ю. Борзы, примечательно, что регентом на время своего отсутствия Пердикка назначил именно его, а не своего брата Алкета.

Литература 
Первичные источники
 Фукидид. История (I.62.2)

Исследования
 Борза Ю. История античной Македонии (до Александра Великого). — СПб., 2013. — ISBN 978-5-44690-015-2. С. 188, 212.

Персоналии:Древняя Македония
Регенты
Государственные деятели V века до н. э.